Animals ():

 The Animals — рок-группа из Великобритании;
 Animals — альбом группы Pink Floyd;
 «Animals» — песня группы Nickelback;
 «Animals» — песня Мартина Гаррикса.

См. также 
 
 Животные (значения)